Klembów est le nom :
 de la gmina de Klembów, dans le powiat de Wołomin, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Klembów, chef-lieu de cette gmina